nazewnictwo
 terminologia – zbiór terminów
 terminologia brydżowa
 terminologia tańca klasycznego
 terminologia curlingu 
 terminologia teorii gier 
 terminologia muzyczna 
 terminologia w Neon Genesis Evangelion 
 terminologia w serii Magical Girl Lyrical Nanoha
 leksykografia terminologiczna